Стебельчатобрюхие  — подотряд перепончатокрылых насекомых, включающий наездников, муравьёв, пчёл, шмелей, ос, которые объединяются по признаку наличия узкой талии — тонкого стебелька между грудкой и брюшком.

Описание 

Представители этой группы перепончатокрылых имеют петиоль («осиная талия») — стебелёк, который является анатомически 2-м абдоминальным сегментом, так как 1-й сливается с грудью, образуя проподеум. Фактически, брюшко начинается с 3-го абдоминального сегмента (у некоторых муравьёв и наездников с 4-го, в связи с образованием постпетиоля, если стебелёк двухчлениковый). Личинки безногие, белые. Паразитические наездники заражают яйца, личинок других насекомых и пауков, в которых происходит их дальнейшее развитие. Для высших жалящих перепончатокрылых (Aculeata) характерны сложное поведение (строительство гнёзд, забота о потомстве, охота за жертвой, запасание пищи) вплоть до общественного образа жизни с разделением обязанностей в семье. Растительноядные представители встречаются в семействах орехотворок (Cynipidae) и эвритомид (Eurytomidae). Группа включает более 140 тыс. видов, 8000 родов, 76 современных и около 20 ископаемых семейств, 20 надсемейств. Среди них полезные энтомофаги и опылители цветковых растений. В ископаемом состоянии известны с юрского периода.
Гнездостроение отмечено в семействах ос Vespidae, Pompilidae, пчёл Apoidea (включая Sphecoidea) и муравьёв Formicidae. Эусоциальность возникла в трёх группах жалящих перепончатокрылых: в семействах ос Vespidae, пчёл Apoidea и муравьёв Formicidae.

Классификация семейств и надсемейств

Новая (с 2008) классификация 
Ниже указаны только современные группы (без учёта вымерших семейств).
При этом не учтено, что по последним данным (Pilgrim et al., 2008) надсемейство Vespoidea признано парафилетичным и поэтому инфраотряд Aculeata состоит из следующих 8 надсемейств: Apoidea (парафилетическая группа Ampulicidae — †Angarosphecidae — Crabronidae — Heterogynaidae — Sphecidae — incertae sedis и клада Anthophila: Andrenidae — Apidae — Colletidae — Halictidae — Megachilidae — Melittidae — †Paleomelittidae), Chrysidoidea (Bethylidae — Chrysididae — Dryinidae — Embolemidae — Plumariidae — Sclerogibbidae — Scolebythidae), Formicoidea, Pompiloidea (Mutillidae — Myrmosidae — Pompilidae — Sapygidae), Scolioidea (Bradynobaenidae — Scoliidae), Tiphioidea (Sierolomorphidae — Tiphiidae), Thynnoidea (Chyphotidae — Thynnidae) и Vespoidea (Rhopalosomatidae — Vespidae). При
этом состав некоторых семейств изменился: Bradynobaenidae (Apterogyninae+Bradynobaeninae), Chyphotidae (Chyphotinae+Typhoctinae), Thynnidae (Anthoboscinae, Diamminae, Methochinae, Myzininae, Thynninae).

Филогенетический анализ морфологических и молекулярных признаков надсемейств перепончатокрылых показал (Sharkey et al., 2012), что Apocrita монофилетичная группа, сестринская с Orussoidea, а вместе они находятся внутри клады Siricoidea + [Xiphydrioidea + (Orussoidea + Apocrita)]. Aculeata сестринская группа к монофилетичному надсемейству Evanioidea; Ichneumonoidea сестринская группа к монофилетичному инфраотряду Proctotrupomorpha (=Platygastroidea+Cynipoidea+Proctotrupoidea s.str. + Diaprioidea + Mymarommatoidea + Chalcidoidea); Platygastroidea сестринская группа к Cynipoidea, а вместе они сестринская группа к остальным Proctotrupomorpha; Proctotrupoidea s. str. признаны монофилетичными; Mymarommatoidea сестринская группа к Chalcidoidea; клада Mymarommatoidea + Chalcidoidea + Diaprioidea также монофилетична. Ceraphronoidea сестринская группа к Megalyroidea, которые вместе формируют сестринскую группу к [Trigonaloidea (Aculeata + Evanioidea)]. Кроме парафилетической группы Vespoidea все остальные надсемейства внутри Aculeata признаны монофилетичными. Диаприиды подсемейства Ismarinae признаны в статусе семейства Ismaridae
.
Исследование митохондриальных геномов (Wei et al., 2014) показало, что сестринским группами являются таксоны Orrussoidea и Apocrita, Ichneumonoidea и Aculeata, Vespidae и Apoidea, и парафилию Vespoidea.

В 2020 году таксономический состав в связи с новыми данными был изменён на следующий: Stephanoidea (Stephanidae, Ephialtitidae, Aptenoperissidae, Ohlhoffiidae и Myanmarinidae) и отдельно Evanioidea, Orussoidea (Orussidae, Paroryssidae, Karatavitidae).

Старая (до 2008) классификация 
 Подотряд Apocrita
 Инфраотряд Aculeata — Жалящие перепончатокрылые
 Надсемейство Apoidea — пчелы и сфекоидные роющие осы
 Семейство Andrenidae
 Семейство Apidae — медоносная пчела, шмели
 Семейство Colletidae
 Семейство Dasypodaidae
 Семейство Halictidae
 Семейство Megachilidae (пчелы-листорезы)
 Семейство Meganomiidae
 Семейство Melittidae
 Семейство Stenotritidae
 Семейство Ampulicidae (Изумрудная тараканья оса)
 Семейство Crabronidae (песочные осы, пчелиный волк)
 Семейство Heterogynaidae
 Семейство Sphecidae (роющие осы)
 Надсемейство Chrysidoidea
 Семейство Bethylidae
 Семейство Chrysididae (Осы-блестянки)
 Семейство Dryinidae
 Семейство Embolemidae
 Семейство Plumariidae
 Семейство Sclerogibbidae
 Семейство Scolebythidae
 Надсемейство Vespoidea (Веспоидные осы)
 Семейство Bradynobaenidae
 Семейство Mutillidae — бархатные муравьи, или Осы-немки
 Семейство Pompilidae (Дорожные осы)
 Семейство Rhopalosomatidae
 Семейство Sapygidae
 Семейство Scoliidae (Сколии)
 Семейство Sierolomorphidae
 Семейство Tiphiidae
 Семейство Vespidae — Осы бумажные или настоящие, шершни
 Надсемейство Formicoidea
 Семейство Armaniidae
 Семейство Formicidae (муравьи)
 Инфраотряд Parasitica
 Надсемейство Ceraphronoidea (Церафроноидные наездники)
 Семейство Ceraphronidae
 Семейство Megaspilidae
 Надсемейство Chalcidoidea (Хальциды)
 Семейство Agaonidae (Фиговые осы)
 Семейство Aphelinidae
 Семейство Chalcididae
 Семейство Eucharitidae
 Семейство Eulophidae
 Семейство Eupelmidae
 Семейство Eurytomidae
 Семейство Leucospidae
 Семейство Mymaridae — мельчайшие из всех насекомых
 Семейство Ormyridae
 Семейство Perilampidae
 Семейство Pteromalidae
 Семейство Rotoitidae
 Семейство Signiphoridae
 Семейство Tanaostigmatidae
 Семейство Tetracampidae
 Семейство Torymidae
 Семейство Trichogrammatidae
 Надсемейство Cynipoidea (Орехотворки)
 Семейство Austrocynipidae
 Семейство Cynipidae (Цинипиды)
 Семейство Figitidae
 Семейство Ibaliidae
 Семейство Liopteridae
 Надсемейство Evanioidea (Эваниоидные наездники)
 Семейство Aulacidae
 Семейство Evaniidae
 Семейство Gasteruptiidae
 Надсемейство Ichneumonoidea
 Семейство Braconidae
 Семейство Ichneumonidae
 Надсемейство Megalyroidea (Мегалироидные наездники)
 Семейство Megalyridae
 Надсемейство Mymarommatoidea — иногда называемое Serphitoidea
 Семейство Mymarommatidae
 Надсемейство Platygastroidea (Платигастроидные наездники)
 Семейство Platygastridae
 Семейство Scelionidae
 Надсемейство Proctotrupoidea (Проктотрупоидные наездники)
 Семейство Austroniidae
 Семейство Diapriidae (иногда как Diaprioidea)
 Семейство Heloridae
 Семейство Maamingidae
 Семейство Monomachidae
 Семейство Pelecinidae
 Семейство Peradeniidae
 Семейство Proctorenyxidae
 Семейство Proctotrupidae
 Семейство Roproniidae
 Семейство Vanhorniidae
 Надсемейство Serphitoidea Brues, 1937
 Семейство Serphitidae (Aposerphites — Jubaserphites — Microserphites — Serphites)
 Надсемейство Stephanoidea (Стефаноидные наездники)
 Семейство Stephanidae
 Надсемейство Trigonaloidea (Тригоналоидные)
 Семейство Trigonalidae

Палеонтология и эволюция 
Первые представители подотряда Стебельчатобрюхие появляются в ископаемых отложениях Юрского и Мелового периодов: семейства Ephialtitidae и Karatavitidae. В эволюции апокрит характерны три тенденции: 1) упрощение жилкования крыльев, связанное с совершенствованием полёта; 2) образование стебелька между брюшком и грудкой (осиная талия), связанное с повышением подвижности брюшка; 3) совершенствование отношений в паре паразит-хозяин (от паразитов к паразитоидам и настоящим хищникам, превращение яйцеклада в жало, появление социальных насекомых (муравьёв, пчёл, шмелей, ос).

Среди вымерших групп надсемейство жалящих ос †Bethylonymoidea (которое выделил профессор А. П. Расницын на основе описанного им в 1975 году вымершего семейства †Bethylonymidae Rasnitsyn, 1975 с 6 видами и 4 родами: †Arthrogaster, †Bethylonymellus, †Bethylonymus, †Leptogastrella), надсемейство ос †Panguoidea Li, Rasnitsyn, Shih & Ren, 2019 (†Panguidae с одним видом †Pangu yuangu), семейство †Falsiformicidae Rasnitsyn, 1975 (вид †Falsiformica cretacea Rasnitsyn, 1975), семейство наездников †Cretacoformicidae Rasnitsyn and Öhm-Kühnle 2019 (†Cretacoformica Jell and Duncan, 1986; †Iberopria perialla Engel et al. 2013), семейство наездников †Praeichneumonidae Rasnitsyn, 1983 (род Praeichneumon), семейство наездников †Eoichneumonidae Rasnitsyn (из Австралии, Сибири и Монголии; Jell and Duncan, 1986; Rasnitsyn and Sharkey, 1988), семейство †Cretevaniidae Rasnitsyn, 1975 (род Cretevania), семейство †Maimetshidae Rasnitsyn, 1975 (род Maimetsha), семейство †Jurapriidae Rasnitsyn, 1983 (род Jurapria), семейство †Praeaulacidae Rasnitsyn, 1975 (рода Aulacogastrinus, Evanigaster, Evaniops, Praeaulacinus, Praeaulacites, Praeaulacon, Praeaulacus, Praeaulicops), семейство †Anomopterellidae Rasnitsyn, 1975 (род Anomopterella), семейство †Pelecinopteridae Brues, 1933 (род Pelecinopteron), семейство †Stigmaphronidae Kozlov, 1975 (рода Allocotidus Muesebeck 1963, Elasmomorpha Kozlov 1975, Hippocoon Kozlov 1975, Stigmaphron Kozlov 1975), семейство †Mesoserphidae Kozlov, 1970 (рода Mesohelorus Martynov 1925, Mesoserphus Kozlov 1968, Udaserphus Rasnitsyn 1983), семейство †Ephialtitidae Handlirsch, 1906, древнейшие пчёлы †Melittosphecidae из мелового периода.

Основываясь на генетическом и палеонтологическом анализе, паразитоидизм развился только один раз в отряде Hymenoptera, во время пермского периоде, что привело к единой кладе — Apocrita. Все паразитоидные осы и наездники происходят от этой линии, за исключением Orussoidea, которые являются паразитическими, но не имеют осиной талии. Apocrita произошли в юрском периоде. Aculeata (пчёлы, муравьи и осы) включают множество семейств паразитоидов, но это не Ichneumonoidea, Cynipoidea и Chalcidoidea. Общий предок для стебельчатобрюхих, у которого впервые развился паразитоидизм, был предположительно эктопаразитоидным древесным наездником, который питался личинками древесных жуков и жил примерно 247 млн лет назад. Виды со сходной биологией и морфологией известны среди Ichneumonoidea.

Филогения

Примечания

Литература 
 Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. IV. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Ч. 5. — Владивосток: Дальнаука, 2007. — 1052 с. — ISBN 978-5-8044-0789-7
 Расницын A. П. Высшие перепончатокрылые мезозоя// Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР. Т. 147. — М.: Наука, 1975. — 134 с.
 Расницын A. П. Происхождение и эволюция перепончатокрылых насекомых// Tp. Палеонтол. ин-та AH CCCP. T. 174. — M.: Наука, 1980. — 192 c.
 Расницын A. П. Отряд Vespida. Перепончатокрылые// Позднемезозойские насекомые Восточного Забайкалья. Труды Палеонтол. ин-та AH CCCP. T. 239. — M.: Наука. 1990. — C. 177—205.
 Fernando Fernández C. 2001. Checklist of Genera and Subgenera of Aculeate Hymenoptera of the Neotropical Region (Hymenoptera: Vespomorpha). — Biota Colombiana 2001 2(2):87-130. ISSN: 0124-5376

Ссылки 
 Mikko’s Phylogeny Archive: Aculeata — poisonous wasps
 Vespoidea